Movimento Social Italiano - antigo partido de extrema-direita da Itália;
Media Sports Investment - empresa desportiva;
Micro-Star International - fabricante de hardware;
Mindless Self Indulgence - banda de rock americana;
Microsoft System Installer - extensão dos ficheiros de instalação. " Extensão .msi" para plataforma Windows 10, 8, 7, Windows XP e Vista;
Mid-Season Invitational - competição internacional de League of Legends.

Desambiguações de siglas